JU poate fi:

 Insula Juan de Nova, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 Jura, canton în Elveția, codul ISO 3166-2:CH

Legături externe 
 
  „JU” la acronymfinder.com